Crenella är ett släkte av musslor som beskrevs av T. Brown 1827. Crenella ingår i familjen blåmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blåmusslor
Crenella